— японский топоним и название:

 Идзумо — историческая провинция Японии.
 Идзумо — город в префектуре Симане.
 Идзумо — равнина в префектуре Симане.
 Идзумо-тайся — синтоистский храм в городе Идзумо.
  — синтоистский храм в Камеока (префектура Киото).
  — диалект японского, распространённый в префектуре Симане.
 «Идзумо» — броненосный крейсер, участвовавший в русско-японской войне.
 Эскадренные миноносцы-вертолётоносцы типа «Идзумо» — тип боевых кораблей Морских сил самообороны Японии.

См. также 
 Izumo: Takeki Tsurugi no Senki — аниме-телесериал.
 Идзумо Камидзуки — персонаж аниме и манги «Наруто».